Scope har flere betydninger:
 Scope (IT) – virkefelt (synlighedsområde) for variabel i et program
 Scope – dansk internetfilmportal med info om film